Веженка — топоним:

Белоруссия 
 Веженка — деревня в Любанском районе Минской области.

Россия 
 Веженка — река в Тульской области, приток Оки.
 Веженка — посёлок разъезда в Белёвском районе Тульской области.
 Веженка — железнодорожная станция Московской железной дороги в Тульской области.